Герд Герман Хайнрих (; 7 ноября 1896, Берлин, Германия — 17 декабря 1984, Фармингтон, Мэн, США) — немецкий и американский энтомолог и орнитолог.

Биография

Ранние годы 
Родился в Берлине. Его отец был врачом, а мать унаследовала ферму и землю в Польше. Там, в Боровке, в Западной Пруссии, Хайнрих вырос. Он планировал стать врачом, хотя интересовался естественной историей. Молодой человек начал изучать энтомологию, специализируясь на паразитических осах, но его образование прервала Первая мировая война. Герд сражался на восточном фронте в качестве кавалериста, получив Железный крест. Затем он выучился на пилота и воевал в небе. После войны вернулся в Боровке, женился на местной девушке Аннелизе Мачачек и жил с семьёй. Совершил ряд научных экспедиций.

Вторая мировая война 
В 1939 война снова прервала карьеру учёного. Хайнрих записался в Вермахт, так как не сделать этого для него, как для поляка, могло быть смертельно опасно. С наступлением СССР его семья бежала в западном направлении. К 1943 году монография была готова, но из-за приближения фронта её пришлось спрятать в коробку и закопать в сухом месте в лесу (копию Герд отправил своему другу, химику Максу Фольмеру).

Америка 
В 1951 году эмигрировал в США. Продолжал экспедиционную работу в странах Латинской Америки. В 1960 году, осознав, что ему не удастся вернуться к закопанной монографии, сообщил её местоположение Польской академии наук. Насекомые оказались неповреждёнными.

Скончался 16 декабря 1984 года в возрасте 88 лет. Его пережили жена, Хильдегарде Бёри Хайнрих из Уилтона, сын, Берндт Хайнрих, две дочери и четверо внуков.

Многие виды насекомых, особенно Hymenoptera названы в честь Хайнриха. Вид Heinrichiellus hildegardae назван в честь его жены, Хильдегарде Марии.

Вклад в науку 
Герд стал автором 4 больших публикаций по Ichneumonidae, 4 популярных трэвелогов, 93 меньших, но значимых работ по Ichneumonidae, 3 публикаций о европейских млекопитающих, 3 о биологии птиц Анголы и 2 об их систематике в соавторстве с Сиднеем Диллоном Рипли.

Описал 1479 видов и подвидов Ichneumoninae из Неарктики, Африки, Мадагаскара, Азии и Палеарктики. Большая часть описана на основе собственных коллекций Герда и, таким образом, можно назвать их новыми для науки, открытыми им самим.

Коллекции учёного хранятся в Польше, Германии и США.

Энтомологические публикации

1920е 
 1925. Larva Nematus crassus Fall. — Die Larve von Nematus crassus Fall. Ann. Zool. Mus. Polonici, 4:324-325.
 1925. Die Larve von Nematus crassus Fall. (Hym. Tenthred.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1925:288.
 1926. Beitraege zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna Polens. Polskiego Pisma Ent., 5:153-166. PDF
 1926. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae (Hym.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1926:255-259. PDF
 1926. Beitrage zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna der Dobrudscha (Hym.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1926: 397—400. PDF
 1926. Beitrage zur Ichneumonidenfauna Polens. I. Nachtrag. (Ichneumoninae u. Pimplinae). Polskiego Pisma Ent., 6:249-250. PDF
 1926. Ctenamblyteles nom. nov. (Hym. Ichneum.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1928: 141. PDF
 1928. Zur Systematik der Ichneumonidae. I. Konowia, 7:199-202. PDF
 1928. Die Kennzeichen der Ichneumoninen auf ihren arttrennenden Wert. (Hym.). Konowia, 7: 203—213. PDF
 1928. Einige seltene, neue oder bisher in beiden Geschlechtern noch nicht bekannte Ichneumoniden (Hym.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1928: 86-90. PDF
 1929. Beitrag zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna der Transsylvanischen Alpen und Siebenbiirgens. Polskiego Pisma Ent., 7:174-179 (1928). PDF
 1929. Beitrage zur Systematik der Ichneumoninae. Konowia, 8:13-17. PDF
 1929. Beitrage zur Kenntnis der Insektenfauna Nordpersiens. Deutsche Ent. Zeitschr., 1929:305-326. PDF
 1929. Bemerkungen fiber die Ichneumoninae in Brischkes Sammlung zu Danzig. Konowia, 8: 7-8. PDF
 1929. Die Wirte einiger Ichneumoniden. Konowia, 8:319-321. PDF
 1929. Meniscus Tolli n. sp. Polskiego Pisma Ent., 7:179-80 (1928). PDF
 1929. Trematopygus romani n. sp. (Hym. Ichneum.). Deutsche Ent. Zeitschr., 1929:284.

1930е 
 1930. Einige neue Genera und Species der Subfam. Ichneumoninae Ashm. Mitt Zool. Mus. Berlin, 15: 543—555. PDF
 1930. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae II. Konowia, 9:8-12. PDF
 1930. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae III. Konowia, 9:90-92. PDF
 1930. Beitrag zur Kenntnis der Ichneumonidenfauna Jugoslaviens. Konowia, 9: 118—126. PDF
 1931. Beitrage zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae (Hym.) IV. Mitt. Deutsche Ent. Gesell., 2:27-32. PDF
 1931. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae IV [actually V]. Konowia, 10: 29-33. http://tereshkin.info/h23.pdf
 1931. [R. Mell & Heinrich], Beitrage zur Fauna sinica IX. Zur Biologie und Systematik der sfidchinesischen Ichneumoninae Ashm. (Fam. Ichneumonidae Hym.). Zeitschr. Angew. Ent., 18:371-403. http://tereshkin.info/h24.pdf
 1933. Anisobas brombacheri spec. nov. (Hym. Ichneum.). Mitt. Deutsche Ent.Ht, Gesell, 4:54. PDF
 1933. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae VI. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 19:154-165. PDF
 1934. Die Ichneumoninae von Celebes bearbeitet auf grand der ausbeute der Celebes expedition G. Heinrich * 1930—1932. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 20: 1-263. PDF
 1935. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae VII. Deutsche Ent. Zeitschr., 1935:191-200. PDF
 1936. Ichneumoninae Podola. Polskie Pismo Ent, 13:21-42 (1934). PDF
 1936. Die von mir in Bulgarien gesammelten Ichneumoninae und Cryptinae (Insecta, Hymenoptera). Mitt. Königl. Naturwiss. Inst. Sofia, 9: 81-88. PDF
 1936. Hymenoptera III. Ichneumonidae: Ichneumoninae. Mission Scientifique de l’Omo. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris, Zoologie, 3 (28): 227—244 (1935). PDF
 1937. Ichneumonologische Notizen. Deutsche Wiss. Zeitschr. f. Polen Jub. Deutsch. Naturw. Ver Poznar, 32: 57-59. PDF
 1937. Zwei neue Formen des Subgen. Meringopus Forst. und ein neuer Acroricnus (Hym, Ichn. Cryptinae). Mitt. Deutschen Ent. Gesell, 8: 22-24.
 1937. A List and Some Notes on the Synonymy of the Types of the Subfamily Ich neumoninae Ashmead (Hymenoptera) in the Collections of the British Museum and the Hope Department of the Oxford University Museum. Ann. & Mag. Nat. Hist., (10) 20: 257—279. PDF
 1937. Zur Systematik der Ichneumoninae stenopneusticae VIII (Hym.). Mitt. Deutschen Ent. Gesell, 8: 51-54. PDF
 1937. Das Genus Rhynchobanchus Kriechb. und seine europaischen Vertreter. Archiv f. Naturgesch. (N.F.), 6: 663—667.
 1937. Ichneumoninae Pokucia. Polskie Pismo Ent, 14-15:122-143 (1935-36). PDF
 1937. Gibbonota duplanae gen. et sp. nov. (Pimplinae, Lissonotini). Polskie Pismo Ent, 14-15: 364—365.
 1938. Les Ichneumonidae de Madagascar. III. Ichneumonidae, Ichneumoninae. Mem. Acad. Malagache, 25:1-139. PDF

1940е 
 1944. Ichneumoninae Niederdonaus. Mitt. Deutschen Ent. Gesell, 13:108-113. PDF
 1944. Eine neue Ichneumonine aus Deutschland. Mitt. Deutschen Ent. Gesell, 13: 113—115. PDF
 1944. Eine seltene Schlupfwespe aus Schwaben. p. 95.
 1949. Stenichneumon ceaurei spec. nov. Mitt. Sammelstelle f. Schmarotzer. des V.D.E.V., 24:1. PDF
 1949. Ichneumoniden des Berchtesgadener Gebietes (Hym.). Mitt. Munchner Ent.Gesell, 35-39 (1945-49): 1-101. PDF
 1949. Neue und interessante Schlupfwespen aus Bayern (Hym.). Mitt. Munchner Ent. Gesell, 35-39 (1945-49): 101—127. PDF
 1949. (Hym. Ichneum.) Die Pterocorminae (Ichneumeoninae [sic]) der Hahnheide. Bombus, 59-60: 256—258. PDF

1950е 
 1950. Eine neue Ichneumonidae aus der Ukraine. Naturwissen. Mus. Stadt. Aschaffenburg, Note no. 28:4-6.
 1950. Neue Deutsche Ichneumoniden. Naturwissen. Mus. Stadt Aschaffenburg, Note no. 28:14-23. PDF
 1951. Xorides holsaticus spec. nov. Naturwissen. Mus. Stadt. Aschaffenburg, Note no. 30: 47-49.
 1951. Beitrage zur Kenntnis der Ichneumoninae. Naturwissen. Mus. Stadt Aschaffenburg, Note no. 31:27-32. PDF
 1951. Barichneumon tegelensis spec. nov. Entomologische Berichten, no.316: 351. PDF
 1951-53. Ichneumoniden der Steiermark (Hym.) [I and II], Bonner Zool. Beitrage, 2 (Heft 3-4): 235—290,1951; 4(Heftl-2): 147—185,1953. PDF
 1952. Ichneumonidae from the Allgau, Bavaria. Ann. & Mag. Nat. Hist., (12) 5: 1052—1089. PDF
 1953. Deutung einiger Typen Strobls und Arten seiner Sammlung (Hymenopt.). Zeitschr. Wiener Ent. Gesell., 38: 206—211. PDF
 1953. Holarctic elements among the Ichneumoninae of Maine. J. Washington Acad. Sci., 43:148-150. PDF
 1956. A Report on Some North American Arctic and Subarctic Ichneumoninae. Canad. Ent., 88:447-487. PDF
 1956. Holarctic Elements Among the Ichneumoninae of Canada. Canad. Ent., 88: 647—652. PDF
 1956. Ichneumon lariae Curtis A Critical Study on this Arctic Species and its Closely Related Forms. Canad. Ent, 88:686-691. PDF
 1957. Einige Ichneumoninae von Afghanistan. Ent. Zeitschr, 67: 20-24. PDF
 1957. A New Species of the Tribe Trogini (Hymenoptera: Ichneumonidae). Canad. Ent, 89: 334. PDF
 1957. [Heinrich & V. K. Gupta]. Entomological Survey of the Himalaya Part 20- On a Collection of Ichneumonidae (Parasitic Hymenoptera) from the North-West Himalaya. Agra Univ. J. Res. (Sci.), 5:367-368 (1956).
 1958. A Report on Some North American Arctic and Subarctic Ichneumoninae. First Supplement. Canad. Ent, 90:739-741. PDF
 1959. Ichneumon canadensis Cress. Selection of New Lectotype. Ent. News, 60: 204.
 1959. Revisional Notes on the Types of Ichneumoninae of Cresson, Cushman, Ashmead and Others. Ent. News, 70: 205—217. PDF
 1959. «Trogus» atrocoeruleus Cresson, a Rediscovery and Redescription (Hymenoptera, Ichneumonidae). Proc. Ent. Soc. Washington, 61: 199—200.
 1959. Revisional Notes on the Provancher Types of Ichneumoninae (Hymenoptera). Canad. Ent, 91: 806—807. PDF

1960е 
 1960. New Oriental Trogini (Hymenoptera: Ichneumonidae). Canad. Ent, 92:107-109. http://tereshkin.info/h66.pdf
 1961-62. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera) In 8 parts, 886 pages as under:
 Part I Introduction, Key to Nearctic Genera of Ichneumoninae Stenopneusticae, and Synopsis of the Protichneumonini North of Mexico. Canad. Ent. Suppl, 15:1-87 (1960). Accompanied Vol. 92. PDF
 Part II Synopsis of the Ichneumonini: Genera Orgichneumon, Cratichneumon, Homotherus, Aculichneumon, Spilichneumon. Canad. Ent. Suppl, 18: 89-205 (1960). Accompanied Vol. 92. PDF
 Part III Synopsis of the Ichneumonini: Genera Ichneumon and Thyrateles. Canad. Ent. Suppl, 21:207-368. Accompanied Vol. 93. PDF
 Part IV Synopsis of the Ichneumonini: Genera Chasmias, Neamblymorpha, Anisopygus, Limerodops, Eupalamus, Tricholabus, Pseudamblyteles, Eutanyacra, Ctenichneumon, Exephanes, Ectopimorpha, Pseudoamblyteles. Canad. Ent. Suppl, 23:369-505. PDF
 Part V Synons of the Ichneumonini: Genera Protopelmus, Patrocloides, Probolus, Stenichneumon, Aoplus, Limonethe, Hybophorellus, Rubicundiella, Melanichneumon, Stenobarichneumon, Plalylabops, Hoplismenus, Hemihoplis, Trogomorpha. Canad. Ent. Suppl, 26: 507—671. PDF
 Part VI Synopsis of the Ichneumonini (Genus Plagiotrypes), Acanthojoppini, Listrodromini and Platylabini. Canad. Ent. Suppl, 27: 675—802. PDF
 Part VII Synopsis of the Trogini, Addenda and Corrigenda. Canad. Ent. Suppl, 29: 803—886. PDF
 A last part VIII was written by Oswald Peck in 1964. Part VIII Addenda and Corrigenda, Host-Parasite List and Generic Host Indes, Index to Ichneumonid Names. Mem. Ent. Soc. Canada, 35: 887—926. [On page 926 actual dates of publications are mentioned]. PDF
 1964. Festsetzung von Lectotypen einiger afrikanischer Species der Subfamilie Ichneumoninae. Ent. Tidskr, 85: 52-53. PDF
 1965. Burmesische Ichneumoninae I. Ent. Tidskr, 86:74-130. PDF
 1965. Burmesische Ichneumoninae II. Ent. Tidskr, 86:133-177. PDF
 1966. Burmesische Ichneumoninae III [a], Ent. Tidskr, 87: 184—247. PDF
 1967. Burmesische Ichneumoninae III [b], Ent. Tidskr, 88: 1-32. PDF
 1967-68. Synopsis and Reclassification of the Ichneumoninae Stenopneusticae of Africa south of the Sahara (Hymenoptera). Monograph, Farmington State College Press, Maine, U.S.A. In 5 volumes with 1258 pages as under:
 Volume I. Introduction: Key to Tribes and Subtribes of Ichneumoninae Stenopneusticae; Synopsis of the Protichneumonini, Ceratojoppini, Ischnojoppini, Trogini. pp. 1-250, April 3, 1967. PDF
 Volume II. Synopsis of the Oedicephalini, Listrodromini, Compsophorini, Ctenocalini, Platylabini, Eurylabini, Acanthojoppini. pp. 251—480, June 28, 1967. PDF
 Volume III. Synopsis of the Ichneumonini: Subtribes Ichneumonina and Amblytelina. pp. 481—692, December 21, 1967.
 Volume IV. Synopsis of the Ichneumonini: Subtribes Aethioplitina and Cratichneumonina (in part). pp. 693—942, June 20, 1968.
 Volume V. Synopsis of the Ichneumonini: Subtribe Cratichneumonina, Addenda and Index. pp. 943—1258, November 10, 1968. [On the last page actual dates of publication (in Germany) of various parts are given; actual receipt of the various parts was delayed somewhat in shipment].
 1968. Burmesische Ichneumoninae IV. Ent. Tidskr, 89: 77-106. PDF
 1968. Burmesische Ichneumoninae V. Ent. Tidskr, 89: 197—228. PDF
 1968. Contributions to the Knowledge of North American Ichneumoninae. Naturaliste Canadien, 95: 703—722. PDF
 1969. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera) — Supplement 1. Naturaliste Canadien, 96: 935—963. PDF
 1969. The Charcoal Digger Wasp, Isodontia pelopoeiformis. Florida Ent, 52 (2). http://journals.fcla.edu/flaent/article/view/56491
 1969. Burmesische Ichneumoninae VI. Ent. Tidskr, 90:100-130. PDF

1970е 
 1970. Burmesische Ichneumoninae VII. Ent. Tidskr, 91: 68-102. PDF
 1971. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera) Supplement 2. Naturaliste Canadien, 98: 959—1026. PDF
 1972. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera). Supplement 3. Naturaliste Canadien, 99:173-211. PDF
 1972. Zur Systematik der Ichneumoninae Stenopneusticae IX. Eine Spatlese (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. Munchner Ent. Gesell, 60: 80- 101. PDF
 1973. Bemerkenswerte Ichneumoninae aus dem Gebiet der Sudalpen. Nachricht. Bayer. Ent, 22:49-56. PDF
 1973. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera). Supplement 4. Naturaliste Canadien, 100: 461—465. An erratum published in vol. 100, no. 6, page 541 or 542. PDF
 1974. Burmesische Ichneumoninae VIII. Ann. Zool. (Polska Akad. Nauk), 31 (5): 407—457. PDF
 1974. Burmesische Ichneumoninae IX. Ann. Zool. (Polska Akad. Nauk), 32 (8): 103—197. PDF
 1975. Burmesische Ichneumoninae X. Ann. Zool. (Polska Akad. Nauk), 32 (20): 441—514. PDF
 1975. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera). Supplement 5: Ichneumoninae of the Island of Newfoundland. Naturaliste Canadien, 102: 753—782. PDF
 1977. Ichneumoninae of Florida and Neighboring States (Hymenoptera: Ichneumonidae, subfamily Ichneumoninae). Vol. 9 in Arthropods of Florida and Neighboring Land Areas, Florida Dept. of Agriculture & Consumer Services. pp. 1-350. PDF
 1978. Synopsis of Nearctic Ichneumoninae Stenopneusticae, with Particular Reference to the Northeastern Region (Hymenoptera). Supplement 6. Naturaliste Canadien, 105:159-168. [http://tereshkin.info/h103a.pdf PDF
 1978. Eastern Palearctic Ichneumoninae. A selection of new discoveries and critical taxonomical discussion, with particular reference to the Asiatic fauna of the USSR and the fauna of Turkey. In Russian. 80 pages. Published by the Institute of Zoology, Academy of Sciences, USSR. [http://tereshkin.info/h103a.pdf PDF

1980е 
 1980. Neue Ichneumoninae Stenopneusticae aus der Palaearktischen Region (Hymenoptera, Ichneumonidae). Mitt. Munchner Ent. Gesell, 69: 9-27. PDF
 1980. Burmesische Ichneumoninae XI. Ann. Zool. (Polska Akad. Nauk), 35 (11): 115—192. PDF
 1980. Contribution to the knowledge of the Western Palearctic species of Anisobas Wesmael (Ichneumonidae, Ichneumoninae). Spixiana, 3: 225—238. [Возможно, была опубликована в 1981]. PDF

Дополнительная литература

Примечания

Ссылки 
 C. G. H. II (post World War II) — SCHMIDT, O. & S. SCHMIDT: Primary types of Ichneu-moninae described by GERD H. HEINRICH deposited in the Zoologische Staatssammlung München (Hymenoptera, Ichneumonidae)
 C. G. H. I (pre World War II) — Gerd Heinrich’s Collection in Warsaw 
 Gerd Hermann Heinrich 1896—1984 Tereshkin A.M. 2012. (Русский)
 Gerd Hermann Heinrich 1896—1984 Tereshkin A.M. 2012. (English)
 Scientific illustrations of some of the type specimens

Орнитологи Германии
Энтомологи Германии
Орнитологи США
Энтомологи США
Иммигрировавшие в США из Германии